Cupa Cupelor EHF Feminin a fost o competiție anuală a cluburilor de handbal din Europa. A fost organizată de Federația Europeană de Handbal. Echipele feminine castigatoare a Cupelor la nivel național au participat în Cupa Cupelor EHF Feminin. Prima ediție s-a desfășurat în sezonul 1976-1977 și ultima în 2016. Din sezonul 2016-2017 s-a unit cu Cupa EHF Feminin.

Campioane

Note

Legături externe
  EHF Competition Archive

Handbal feminin
Competiții ale Federației Europene de Handbal